O nome Gamma foi usado para dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

 Tempestade tropical Gamma (2005), uma tempestade tropical de fim de temporada que produziu chuvas pesadas localmente e inundações em Honduras e Belize.

Tempestade tropical Gamma (2020), uma tempestade tropical quase com força de furacão que trouxe fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra para a Península de Iucatã.

Desambiguação